Игры в группе A на Евро-2004 проходили с 12 по 20 июня. В группу вошли хозяева чемпионата Португалия, а также Испания, Россия и Греция.
Португалия выиграла группу и вышла в четвертьфинал вместе с Грецией, занявшей второе место. Позже эти сборные встретились в финале, где греки вновь одержали победу.

Участники 

Примечание

Итоговая таблица 

Время — западноевропейское летнее (UTC+1).

Матчи

Португалия — Греция

Испания — Россия

Греция — Испания

Россия — Португалия

Испания — Португалия

Россия — Греция

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2004